Un hammam est un bain de chaleur humide très utilisé dans les pays arabes ;
 Hammam est le titre français d'un film italien (Hamam) de Ferzan Özpetek.
 Hammam est un court-métrage réalisé par Florence Miailhe en 1991
 Hammams est aussi un livre de photographies de Pascal Meunier, paru en 2005 chez Dakota éditions.